Holocaust steht für:

 Holocaust, Völkermord an den europäischen Juden in der Zeit des Nationalsozialismus
 Holocaust (Begriff), Herkunft, Bedeutungswandel und vielfältige Verwendung des Begriffs
 Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiss, vierteiliger Fernsehfilm von Marvin J. Chomsky, USA 1978 
 Nuklearer Holocaust, die mögliche Vernichtung der menschlichen Zivilisation durch einen Atomkrieg
 Holocaust (Band), schottische Heavy-Metal-Band
 Holokaust (Opfer), altgriechisches Brandopfer

Siehe auch:
 Holocausto